

События 
 Консул (единственный) имп. Феодосий II (IV раз).
 Полководец Констанций выступил против Константина, овладевшего Галлией, и осадил его в Арелате. На помощь Константину выступил Эдовах с армией из алеманов и франков. Констанций разгромил Эдоваха. Константин сдался. Его отослали в Италию и по пути убили. Констанций выступил против узурпатора стратига Геронтия и вынудил его покончить с собой.
 Атаульф вступил в переговоры с Гонорием. Заключение договора о взаимной дружбе и союзе.
 Иовин провозглашён императором в Могунтиаке в Нижней Германии.
 Основание королевства свевов в Северной Португалии и Галисии. Вандалы заняли Галисию, свевы — места по побережью океана, аланы — в Лузитании и Картахене, вандалы-силинги — в Бетике.
 Крестьянское (даосское) восстание в Южном Китае подавлено.
 Хэлянь Бобо вторгся в Шэньси, разбил войска Яо Сина и переманил к себе его воинов.
 Жужани покорили Саяны и Баргу.

Скончались 
 Константин III — римский император.

См. также